Чемпионат Египта по футболу 1958/1959 — 9-й чемпионат Египта, проходивший с 3 октября 1958 года по 17 апреля 1959 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1958/1959 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1958/1959 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1959 году
1958 год в Египте